Форже може да се односи на:

 Форже (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Форже (Корез), насељено место у Француској, у департману Корез